Klugella är ett släkte av mossdjur. Klugella ingår i familjen Bugulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Klugella